Nationaldemokratische Partei Deutschlands (DDR) of NDPD, een blokpartij opgericht in de DDR in 1948 en opgegaan in de FDP in 1990
 Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), een Duitse rechts-extremistische partij opgericht in 1964
 Nationaal-Democratische Partij (Hessen), die tussen 1945 en 1950 vooral in de Duitse deelstaat Hessen actief was en vervolgens in de Deutsche Reichspartei overging
 Nationaal-Democratische Partij (Slovenië), ontstaan in 1994 uit de Democratische Partij
 Nationaal-Democratische Partij (Roemenië), van 1910 tot de jaren 30
 Nationaal-Democratische Partij (Egypte), regeringspartij
 Nationaal-Democratische Partij (Georgië), politieke partij in Georgië, opgericht in 1988
 Nationaal-Democraten in Polen (1886-1947), politieke beweging opgericht door Roman Dmowski
 de naam van twee politieke partijen in Polen:
Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne (1895-1919), opgericht door Roman Dmowski
Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne (1991-2001), opgericht door Jan Zamoyski
 Nationale Democratische Partij (Suriname), partij van onder meer Desi Bouterse
 Nationale Democratische Partij (Sint Maarten) (National Democratic Party), partij op Sint Maarten
 National Democratic Party (Barbados)
 National Democratic Party (Liberia)
 Nationaal-Democratische Partij (Marokko)
 Parti National Democratique (Djibouti)
 National Democratic Party (Verenigde Staten), een kort bestaande afsplitsing van de Democrats in de VS in 1896